Муедзин - у мусульман: служитель при мечеті, який з мінарету в певний час закликає віруючих до молитви, читаючи азан. 
 Муедзин-Кая, Монзин - скеляста гора в Криму, неподалік - нп Зеленогір'я (Алушта),